Гана Мандлікова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в четвертому колі її перемогла Венді Тернбулл.

Мартіна Навратілова виграла титул, у фіналі перемігши Гелену Сукову з рахунком 6–3, 6–2. Навратілова стала першою серед жінок за Відкриту еру переможницею Відкритого чемпіонату США, яка на шляху до здобуття титулу відіграла в одному з матчів матч-бол, зробивши це в півфіналі проти Штеффі Граф.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Мартіна Навратілова — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (Чемпіонка)
  Кріс Еверт (півфіналістка)
  Штеффі Граф (півфіналістка)
  Гана Мандлікова (4 коло)
  Пем Шрайвер (чвертьфіналістка)
  Клаудія Коде-Кільш (4 коло)
  Гелена Сукова (фіналістка)
  Бонні Гадушек (чвертьфіналістка)
  Мануела Малєєва (чвертьфіналістка)
  Кеті Ріналді (1 коло)
  Габріела Сабатіні (4 коло)
  Зіна Гаррісон (4 коло)
  Стефані Реге (4 коло)
  Катаріна Ліндквіст (4 коло)
  Кеті Джордан (4 коло)
  Карлінг Бассетт (1 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1986 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1986 у жіночому тенісі
1986 в американському спорті